Geneeskunde
Lymeziekte, voor het eerst ontdekt in Old Lyme (Connecticut) en daarom 'ziekte van Lyme' genoemd.

Geografie
plaats in Connecticut: Lyme (Connecticut)
naburige plaats in Connecticut: Old Lyme
plaats in New Hampshire: Lyme (New Hampshire)
plaats in New York: Lyme (New York)
 badplaats in het Engelse graafschap Dorset: Lyme Regis.